Torneo Clausura 2000 puede referirse a:

 Torneo Clausura 2000 en Argentina.
 Torneo Clausura 2000 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2000 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2000 en Honduras.
 Torneo Verano 2000 en México.
 Torneo Clausura 2000 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2000 en Perú.
 Torneo Clausura 2000 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2000 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2000,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2001,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2002,  desambiguación.